Il singolare del torneo di tennis Cairo Open 1996, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Fernando Meligeni che ha battuto in finale Alberto Berasategui 3-6, 6-1, 6-2.

Teste di serie 

 Alberto Berasategui (finale)
 Karim Alami (secondo turno)
 Fernando Meligeni (Campione)
 József Krocskó (secondo turno)

 Marco Meneschincheri (quarti di finale)
 Attila Sávolt (primo turno)
 Jimy Szymanski (primo turno)
 Ionuț Moldovan (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Cairo Open 1996